Milva (zangeres), een Italiaanse zangeres
 Militaire Vrouwen Afdeling, of MILVA, de voormalige vrouwenafdeling van de Nederlandse Koninklijke Landmacht